

Geografia
 India
 Rau  – città del Madhya Pradesh
 Romania
 Râu Alb  – comune del distretto di Dâmbovița
 Râu de Mori  – comune del distretto di Hunedoara
 Râu Sadului  – comune del distretto di Sibiu
 Tanzania
 Rau – circoscrizione della regione del Kilimangiaro

Sigle 
 Repubblica Araba Unita  – unione politica di Egitto e Siria dal 1958 al 1961

Codici 
 RAU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rangpur (Bangladesh)
 rau – codice ISO 639-3 della lingua raute

Persone 
 Andrea Rau, nota anche come Andrea Rau-Köhler – attrice ed ex fotomodella tedesca
 Gretchen Rau  – scenografa statunitense
 Gustav Rau  – atleta tedesco
 Ines Rau  – modella francese
 Johannes Rau  – politico tedesco
 Karl Heinrich Rau  – economista tedesco
 Milo Rau – regista, giornalista e saggista svizzero
 Simone Rau e Requesens  – vescovo cattolico e poeta italiano
 Tobias Rau  – ex calciatore tedesco
 Zbigniew Rau  – politico, giurista e diplomatico polacco